

Cinema 
 A Helping Hand – film del 1913 diretto da Warwick Buckland
 A Helping Hand – cortometraggio del 1989 diretto da Jan Verheyen

Televisione 
 A Helping Hand – episodio del 2012 della serie TV Highway to Fame